Paulinia (Paullinia) – rodzaj roślin z rodziny mydleńcowatych
 Paulínia – miasto w Brazylii